
Termin -{R41}- ima više značenja.

 R-oznake, R41: Rizik od ozbiljnog oštećenja očiju
 R41 put (Južna Afrika), autoput